Landricourt kan syfta på:
 Landricourt, Aisne
 Landricourt, Marne